Roveto ardente – episodio biblico
 Roveto ardente – affresco del 1511 di Raffaello Sanzio
 Roveto ardente – dipinto del XVII secolo di Sébastien Bourdon
 Roveto ardente – film del 1921 diretto da Alfredo Masi